Чемпионат СССР 1988 года в первой лиге проходил в два круга. Два лучших клуба — душанбинский «Памир» и волгоградский «Ротор» — вышли в высшую лигу, а три клуба, занявших последних места, — ворошиловградская «Заря», пермская «Звезда» и никопольский «Колос» — перешли во вторую лигу. Лимит ничьих был равен 12.

Турнирная таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 
 USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924—1992 на rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1988
1988